Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Víctor Pecci e Belus Prajoux che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 6-7, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)
 Ray Moore /  Roscoe Tanner (semifinali)

 Arthur Ashe /  Fred McNair (primo turno)
 Colin Dibley /  John Lloyd (primo turno)
 Brian Teacher /  Kim Warwick (primo turno)
 Víctor Pecci /  Belus Prajoux (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1978